Вечерковская:

  (Путырская; род. 1926) — советская гребчиха, ЗМС, неоднократная чемпионка Европы и СССР.
 Вечерковская, Мария (род. 1995) — российская футболистка.